Палома Фейт Блумфилд (, род. 21 июля 1981 года) — британская автор-исполнительница и актриса.

Биография 

Палома Фейт родилась в Лондоне, является наполовину испанкой, наполовину англичанкой. «Палома» в переводе с испанского означает «голубка». Работала ассистентом фокусника, занималась танцами, окончила Центральный Колледж искусства и дизайна им. Святого Мартина с дипломом магистра по театральной режиссуре, выступала в бурлеск-шоу и танцевальных клубах.

Первой песней Паломы является комедийный номер It’s Christmas (And I Hate You), записанный в дуэте с Джошем Веллером.

В июне 2009, Палома выступила на концерте BBC «Радио 2 Представляет…». Там же она дала интервью. Её первый сингл Stone Cold Sober дебютировал на 17- м месте официального британского синглового чарта. В течение лета-осени 2009-го года она выступала на многочисленных фестивалях и телешоу.

Музыкальный стиль Паломы Фейт испытывает на себе влияние соула и джаза, а её вокальную манеру сравнивают с манерой Эми Уайнхаус, Даффи и Этты Джеймс. Палома приняла участие в записи нового альбома Scars британского коллектива Basement Jaxx, исполнив вокальную партию в песне What’s a Girl Got to Do?.

Как актриса, Палома появилась в роли Андреа в фильме «Одноклассницы» в 2007 году. Также, она сыграла одну из ролей в киноленте «Воображариум доктора Парнаса» Терри Гиллиама, который вышел на экраны Великобритании в октябре 2009-го года.

Личная жизнь 
Фейт состоит в отношениях с Лейманом Ласине. В декабре 2016 года у пары родилась дочь. 21 февраля 2021 года у пары родилась вторая дочь.

Дискография 
Студийные альбомы
 Do You Want the Truth or Something Beautiful (2009)
 Fall to Grace (2012)
 A Perfect Contradiction (2014)
 The Architect (2017)
 Infinite Things (2020)

Синглы
 «Stone Cold Sober» (2009)
 «New York» (2009)
 «Do You Want the Truth or Something Beautiful» (2009)
 «Upside Down» (2010)
 «New York» (feat. Ghostface Killah); 2010)
 «Smoke & Mirrors» (2010)
 «Picking Up the Pieces» (2012)
 «30 Minute Love Affair» (2012)
 «Never Tear Us Apart» (2012)
 «Just Be» (2012)
 «Can’t Rely on You» (2014)
 «Only Love Can Hurt Like This» (2014)

Появления на телевидении 
 Mayo (2006) — гость
 Holby Blue (2007) — Donna Reynolds
 T4 On The Beach (2009) — в роли себя
 Never Mind The Buzzcocks (2009) — гость
 Later... with Jools Holland (2009) — гость
 Friday Night With Jonathan Ross (2009) — гость
 This Week (2009) — гость
 The Voice UK (2016) — судья

Фильмография

Фильмы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 

 
 Paloma Faith Дискография на Discogs
 
 True Faith — The Paloma Faith Interview, первое интервью Паломы Фейт в блоге Wordpress

Певцы и певицы Великобритании
Актрисы Великобритании
Певцы и певицы в жанре соул
Поп-музыканты Великобритании
Социалисты Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании
Исполнители RCA Records
Джазовые певцы и певицы Великобритании
Поп-вокалисты Великобритании
Наставники телешоу «The Voice»